Horvátország
Toplice falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Toplice Sveti Martin Muraszentmárton község része Muraköz megyében
Krapinske Toplice falu és község Krapina-Zagorje megyében
Stubičke Toplice falu és község Krapina-Zagorje megyében
Sutinske Toplice falu Mihovljan községben, Krapina-Zagorje megyében
Tuheljske Toplice falu Tuhelj községben, Krapina-Zagorje megyében
Varaždinske Toplice város Varasd megyében

 Szlovénia
Dolenjske Toplice falu és község, Délkelet-Szlovénia régióban
Moravske Toplice falu Laško községben, Savinjska községben
Šmarješke Toplice falu és község Délkelet-Szlovénia régióban